

Astronomia 
14967 Madrid – asteroide della fascia principale
Cratere Madrid – cratere meteoritico di Marte

Geografia 
Colombia
Madrid – comune del dipartimento di Cundinamarca
 Filippine
Madrid – municipalità della provincia di Surigao del Sur
 Spagna
Madrid – capitale 
Madrid – comunità autonoma
 Stati Uniti d'America
Madrid – città della contea di Houston, Alabama
Madrid – città della contea di Boone, Iowa
Madrid – villaggio della contea di Perkins, Nebraska
Madrid – census-designated place della contea di Santa Fe, Nuovo Messico
Madrid – città della contea di St. Lawrence, New York

Persone 
Andrés Madrid – calciatore argentino
Miguel de la Madrid – politico messicano